Nigromammilla är ett släkte av svampar. Nigromammilla ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nigromammilla